Joan de Kies Helmont (Haarlem, segle XVII - 1708) va ser un comerciant holandès establert a Catalunya.

Fill de Corneli Kies, es va traslladar a Barcelona en un moment indeterminat del , als voltants de 1660. Va realitzar a Catalunya una intensa activitat comercial sobretot a partir de 1672, quan va oficialitzar una companyia comercial amb el seu compatriota Arnold de Jäger, amb el que feia societat des del 1667. Almenys des de 1673 residien a Barcelona, cosa necessària si volien tenir exempció d'impostos en les seves activitats. Es coneixen les transaccions comercials a Catalunya de Joan Kies des del 1663, com a comerciant d'oli i de gra. La companyia Kies Jäger importava d'Holanda espècies, tabac, sucre i productes colorants, i entre 1690 i 1692 van concórrer en els abastiments de gra per a l'exèrcit. Les seves actuacions comercials es feien sobretot al Maresme i al Camp de Tarragona, i arribaven a Mallorca, Marsella i Gènova. També enviaven productes a Cadis i a Lisboa, una part dels quals seguia cap al nord d'Europa.

La seva col·laboració amb l'administració els va facilitar l'accés a títols de noblesa. El 1692 el Consell d'Aragó, encara que amb reticència perquè eren ciutadans estrangers, va concedir a Joan Kies el títol de cavaller i a Arnold de Jäger el de ciutadà honrat.

L'últim quart del  va ser una època de gran creixement comercial del Camp de Tarragona, on els mercaders barcelonins i també els gironins hi tenien interessos. Això va ser un bon motiu com perquè la companyia de Kies Jäger i fins i tot el cònsol anglès Joseph Shallet, s'instal·lessin en aquella zona. Joan Kies tenia a Barcelona el càrrec de cònsol d'Holanda, que va mantenir al Camp quan es va traslladar a viure allà. El 1678 va adquirir uns horts a Vila-seca per tal d'instal·lar-hi una oficina d'aiguardent. El 1685 va adquirir diverses cases a Reus, on també es dedicà a la fabricació i exportació d'aiguardent, i va arrendar el castell i les terres de Mas Calbó per a posar-hi un alambí per fer aiguardent. Va establir contactes amb els pagesos del terme per tal de comprar-los-hi el vi que produïen per destil·lar-lo i poder-lo exportar com a aiguardent. El 1691 havia comprat a l'arquebisbe de Tarragona el Castell de Vila-seca amb els terrenys circumdants i tota l'aigua a la que tenien dret, on va instal·lar diversos alambins. Però la Guerra de Successió li va portar molts problemes. Com a súbdit holandès va veure les seves possessions afectades per un possible embargament. Va passar dificultats econòmiques i va haver de deixar el castell de Mas Calbó. El juliol de 1706 va llogar una part dels horts del Castell de Vila-seca, i l'octubre d'aquell any va haver de vendre una altra finca. Segurament afectat pels problemes econòmics, va morir a mitjans d'agost de 1708. La seva família va aconseguir de salvar la possessió del Castell de Vila-seca, que el 1826 estava en possessió d'Ignasi de Kies i Guasch. La família Kies el va vendre el 1899 a Isidre de Sicart i Torrens.

Referències 

Nobles catalans
Persones d'Amsterdam
Morts al Tarragonès
Empresaris neerlandesos
Persones de Haarlem
Comerciants catalans